Dillon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dillon Township (Illinois)
 Dillon Township (Missouri)